Музей космоса — названия ряда музеев, посвящённых истории космонавтики.

 Музей космоса (Гонконг)
 Музей космоса (Переяслав)

См. также 

 Музей космонавтики имени С. П. Королёва — музей в Житомире (Украина).
 Музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского — музей в Калуге (Россия).
 Музей космонавтики — музей в Москве (Россия).
 Музей космонавтики имени А. Г. Николаева — музей в селе Шоршелы, Чувашия (Россия).